Ранчо Соса има више значења:

 Ранчо Соса (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ранчо Соса (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику